Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-3, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (finale)
 José Higueras (primo turno)
 José Luis Clerc (semifinali)
 Mats Wilander (Campione)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)

 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Chris Lewis (secondo turno)
 Mark Dickson (primo turno)
 Pablo Arraya (terzo turno)
 Pavel Složil (terzo turno)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Víctor Pecci (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1982